Born to Die – album dei Grand Funk Railroad del 1976
 Born to Die – traccia dell'album Millions of Dead Cops degli MDC del 1982
 Born to Die – traccia dell'album Long Live the Loud degli Exciter del 1985
 Born to Die – traccia dell'album Octagon dei Bathory del 1995
 Born to Die – traccia dell'album North America Sucks!! degli Anti-Flag del 1996
 Born to Die – traccia dell'album Sevendust dei Sevendust del 1997
 Born to Die – singolo di Lana Del Rey del 2011
 Born to Die – album di Lana Del Rey del 2012